Marek Rączka (ur. 1963) – strażak
 Marek Rączka (ur. 1979) – hokeista